Сан Антонио де лос Франко има више значења:

 Сан Антонио де лос Франко, Сан Антонио (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Антонио де лос Франко (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику